Aemisegger ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Barbara Aemisegger-Giezendanner (1831–1905), Schweizer Malerin, bekannt als Babeli Giezendanner
 Hansjörg Aemisegger (* 1952), Schweizer Radrennfahrer
 Heinz Aemisegger (* 1947), Schweizer Jurist